Engebråten ist der Familienname folgender Personen:

 Dag Håvard Engebråten (* 1977), norwegischer Schauspieler
 Hallgeir Engebråten (* 1999), norwegischer Eisschnellläufer